Восемь кораблей Королевского флота назывались HMS Triton или HMS Tryton, в честь мифологического Тритона:

 HMS Tryton — 42-пушечный корабль 5 ранга, исходно французский Triton; захвачен британцами в 1702 в бухте Виго; продан в 1709.
 HMS Tryton — шлюп; в строю в 1741.
 HMS Tryton — 24-пушечный фрегат 6 ранга; спущен на воду в 1745; сожжен 28 апреля 1758 во избежание французского плена.
 HMS Triton — 28-пушечный фрегат 6 ранга; спущен на воду в 1773; был с флотом адмирала Худа при о. Невис в 1782; разобран в 1796.
 HMS Triton — 32-пушечный фрегат 5 ранга; спущен на воду в 1796; служил во Французские революционные и Наполеоновские войны; разобран в 1820.
 HMS Triton — железный колесный шлюп; спущен на воду в 1846; продан в 1872.
 HMS Triton — колесное гидрографическое судно; спущено на воду в 1882; учебное судно в Грейвсенд с 1919; разобрано в 1961.
 HMS Triton (N15) — подводная лодка типа T; спущена на воду в 1937; потоплена в 1940.

См. также 
 HMS Tryton Prize — 28-пушечный корабль 6 ранга, бывший французский приватир Royal; захвачен в 1705 английским HMS Tryton; продан в 1709.
 RV Triton — экспериментальный тримаран эксплуатировался Королевским флотом в начале 2000-х; официально в строй не вводился, префикс HMS не носил; продан Агентству судоходства и береговой охраны в 2005 как гидрографическое судно.
 HEICS Triton — ост-индский корабль (1793) и ост-индский колесный пароход (1845)